

Афонькино — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область

Афонькино — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Афонькино — село, Казанський район, Тюменська область
 Афонькино — село, Красночикойський район, Забайкальський край